Allerheiligstes bzw. das Allerheiligste bezeichnet:

einen besonders heiligen Raum:
 das Allerheiligste, den innersten Raum des biblischen Zeltheiligtums und des jüdischen Tempels
 das Adyton, den innersten Raum in antiken griechischen Tempeln
 den Altarraum (Orthodoxie), den durch die Ikonostase abgetrennten erhöhten östlichen Raum in orthodoxen Kirchen
 das Allerheiligste (Heilige der Letzten Tage), den dem Präsidenten vorbehaltenen Raum im Salt-Lake-Tempel
 den honden, die den Kami enthaltende Haupthalle eines Shintō-Schreins

einen besonders heiligen Gegenstand:
 das Allerheiligste Sakrament des Altares, die konsekrierten Hostien in katholischen Kirchen

Siehe auch